Bayou Vista ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bayou Vista (Louisiana)
 Bayou Vista (Texas)